

Cinema
Faustina – film del 1968 diretto da Luigi Magni

Onomastica
Faustina – forma femminile del nome proprio di persona Faustino

Persone
Faustina – moglie dell'imperatore Costanzo II
Faustina maggiore (Annia Galeria Faustina) – moglie dell'imperatore Antonino Pio
Faustina minore (Annia Galeria Faustina) – figlia dell'imperatore Antonino Pio e di Faustina maggiore, moglie dell'imperatore Marco Aurelio
Annia Faustina – nipote di Marco Aurelio e moglie dell'imperatore Eliogabalo
Flavia Massima Faustina Costanza – figlia di Costanzo II e Faustina
Faustina di Cizico – santa e martire romana
Faustina di Como – religiosa e santa italiana

Zoologia
Faustina – genere di chiocciole della famiglia Helicidae

Pagine correlate
Santa Faustina

Altri progetti